ključ (brava) – oblikovani komad metala za otvaranje brave podizanjem zasuna, danas i elektronički ključ (magnetna ili čip kartica)
 notni ključ – glazbeni znak
 Ključ (alat) – vrsta ručnog alata
 ključ (šifra) – Nezavisna vrijednost (bit, slovo, alfabet) u šifarskom algoritmu

Hrvatska:
 Ključ (Drniš), naselje na Miljevcima, gradsko naselje Drniša
 Ključ (Novi Marof), naselje u općini Novi Marof
 Ključ Brdovečki, naselje u općini Brdovec

BiH:
 Ključ (BiH), grad u zapadnoj Bosni
 Ključ (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Ključ na Sani, utvrda

Slični pojmovi
 Ključ (1965.) – hrvatski omnibus film iz 1965. godine
 Ključ (2007.) – francuski digometražni film iz 2007. godine
 Ključ kralja Salomona – knjiga magije
 ključanje – stanje tekućina pod djelovanjem visoke temperature

bg:Ключ (пояснение)
mk:Клуч